ASCJ steht für:
 Amalgamated Society of Carpenters and Joiners, historische englische Gewerkschaft für Zimmermänner und Tischler
 Apostolae Sacri Cordis Jesu, Apostelinnen des Heiligsten Herzens Jesu, ein katholischer Frauenorden

Abkürzung